Philobdella är ett släkte av ringmaskar. Philobdella ingår i familjen käkiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkiglar
Philobdella